Хорват (, ) — прізвище.

 Адам Хорват (1981) — угорський шахіст, гросмейстер.
 Андраш Хорват (1976) — угорський хокеїст, захисник.
 Бронко Хорват (1930—2019) — канадський хокеїст, нападник.
  (1959) — угорський футболіст, захисник, відомий виступами за «Відеотон» у 1980-х.
 Габор Хорват (1971) — угорський весляр-байдарочник, олімпійський чемпіон.
  (1985) — угорський футболіст, захисник, відомий виступами за «Відеотон» у 2000-х.
 Златко Хорват (1984) — хорватський гандболіст, олімпійський медаліст.
 Іван Хорват (бл. 1713 — 1780) — генерал-поручик, сербський полковник.
 Іштван Хорват (1935) — колишній угорський політик-комуніст, двічі Міністр внутрішніх справ.
 Іштван Хорват (1953) — угорський американський хімік.
  (1963) — угорський фізик та астроном.
 Йоганн Хорват (1903 — 1968) — австрійський футболіст, нападник.
 Йосип Хорват (бл. 1750 — після 1801) — генерал-лейтенант, правитель Катеринославського намісництва
 Милан Хорват (1919 — 2014) — хорватський диригент.
 Янош Хорват (1921) — угорський економіст і політик.

Див. також 
Хорвати (значення)